's-Hertogenbosch, een stad in de gemeente 's-Hertogenbosch
 's-Hertogenbosch (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 Bisdom 's-Hertogenbosch, een van de zeven rooms-katholieke bisdommen in Nederland

Met betrekking tot geschiedenis:
 Geschiedenis van 's-Hertogenbosch
 Beleg van 's-Hertogenbosch (1629), groots opgezette tegenaanval op de Spanjaarden door prins Frederik Hendrik, tijdens de Tachtigjarige Oorlog
 Meierij 's-Hertogenbosch, een van de vier delen van het hertogdom Brabant

Met betrekking tot cultuur en sport:
 Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch, het stedelijk museum
 FC Den Bosch, de plaatselijke profvoetbalclub
 EiffelTowers Den Bosch, plaatselijke basketbalclub, uitkomend in de eredivisie
 Hockeyclub 's-Hertogenbosch, plaatselijke hockeyclub, meervoudig landskampioen

Met betrekking tot verkeer en vervoer:
 Openbaar vervoer in 's-Hertogenbosch, uitleg over het openbaar vervoer in 's-Hertogenbosch
 Ring 's-Hertogenbosch, ontsluitingswegen van snelwegen rondom de stad
 Station 's-Hertogenbosch, het belangrijkste station van 's-Hertogenbosch

Andere zaken:
 Huis 's-Hertogenbosch een stadspaleis in Middelburg, Zeeland